Дозорное — топоним и гидроним в России:
 Дозорное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области 

название населённых пунктов в Крыму:
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Дозорное — село в Белогорском районе.
 Дозорное — село в Черноморском районе.